Не́стеров () — поширене російське прізвище, походить від імені Нестор.

Відомі носії 
 Нестеров Анатолій Євтихійович (1935—2018) — український, радянський хімік, доктор хімічних наук
 Нестеров Андрій Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Нестеров Андрій В'ячеславович (*1990) — український футболіст
 Нестеров Антон Якович (1879 — ?) — депутат Державної Думи Російської імперії ІІ скликання від Області Війська Донського (1907—1912), слов'яносербський повітовий комісар Тимчасового уряду (1917)
 Нестеров Євген Федорович (*1987) — російський хокеїст
 Нестеров Микита Данилович (*1993) — російський хокеїст
 Нестеров Михайло Васильович (1862—1942) — російський художник
 Нестеров Олег Анатолійович (*1961) — російський музикант, поет і композитор, продюсер, телеведучий, письменник
 Нестеров Олександр Юрійович (*1985) — російський хокеїст
 Нестеров Петро Миколайович (1887—1914) — російський льотчик початку XX ст., засновник вищого пілотажу

 Нестеров — місто, Калінінградська область, Росія
 Нестеров — назва міста Жовква, Львівська область, Україна (1951-1992)

Див. також 
 Нестерова
 Нєстєров Дмитро Сергійович

Російські прізвища